Зухогоргон () — род синапсид из подотряда горгонопсов, живших во времена из верхнепермской эпохи (северодвинский век, ( назад) на территории современной Вологодской области (Россия). В род включают единственный вид Suchogorgon golubevi. Оба таксона описаны Л. П. Татариновым в 2000 году.

Животное средних размеров, с узким и относительно низким черепом. Длина черепа до 25 см. Клыки уплощённые, с режущим кантом, заклыковых зубов 5—6 пар. Кости черепа (максиллы и покровные кости между орбитами) скульптированы мелкими овальными ямками. Существует предположение, что в межорбитальной области находились какие-то сенсорные органы (электрорецепторы?), помогавшие в охоте на водную добычу. Тем не менее, там могли быть кожные железы. Водный образ жизни для этого горгонопса обосновывают наличием большого скопления его остатков в местонахождении Устье Стрельны (6 черепов и частичных скелетов).

Зухогоргон мог напоминать по образу жизни крокодилов. Название «зухогоргон» можно перевести как «крокодил-горгонопс» либо как «сухонский горгонопс» (по названию сухонской свиты верхней перми). Его ближайшим родичем считается завроктон — вполне наземный, судя по строению скелета, горгонопс. Зухогоргон входит в состав Ильинского субкомплекса верхнетатарского времени верхней перми.

Примечания

Литература 
 Ивахненко М. Ф. Тетраподы Восточно-Европейского плакката — позднепалеозойского территориально-природного комплекса. — Пермь, 2001. — С. 101—102.

Ссылки 
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Theriodontia.htm.

Горгонопсы
Монотипические роды синапсид
Синапсиды пермского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2000 году